NGC 341A, de benaming voor een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 341B, de benaming voor een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Walvis